Antonio Salieri – compositore e didatta di musica italiano
Mario Salieri – regista e produttore cinematografico italiano
Stefano Salieri – allenatore di pallacanestro italiano